Baucke ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Baucke (1719–1779), schlesischer Jesuitenmissionar und Schriftsteller
 Heinrich Baucke (1875–1915), deutscher Bildhauer
 Johann Heinrich Christoph Baucke (1814–1908), deutscher Tischler und 1842 Auswanderung als Missionar der ev.-luth. Gossner-Mission nach Neuseeland
 Ludolf Baucke (1939–2016), deutscher Pädagoge, Leiter des Hannover Kollegs, Juror und freier Musikjournalist
 Wilhelm Baucke (1871–1941), deutscher Abgeordneter, Bürgermeister von Brome, Landwirt und Mitglied des Hannoverschen Provinziallandtages, Wahlbezirk Gifhorn-Isenhagen (1929–1932)

Baucke ist weiterhin der deutsche Name des Ortes Buków (Otmuchów).

Siehe auch:
 Bauke